Skira ist:
 Skira (Fest), ein Fest im antiken Athen

Skira ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Skira (1904–1973), Schweizer-französischer Verleger
Siehe auch:
Skyra